Алексис де Кастильон, виконт де Сен-Виктор (13 декабря 1838, Шартр, Эр и Луар — 5 марта 1873, Париж) — французский композитор.

Биография 
Представитель старой дворянской семьи династии Лангедоков. Родители предназначали его с детства к военной карьере, однако Кастильон отказался от этого в пользу музыки, которую стал изучать сначала на родине, а затем фортепиано и композицию в Парижской консерватории. Ученик Сезаря Франка, Виктора Массе и Шарля Делиу Савиньяка.

С 1856 года обучался Военной академии Сен-Сира. Затем служил офицером кирасирского, позже уланского полка.

Несмотря на слабое здоровье, добровольцем участвовал с 1870 года в франко-прусской войне, однако заболел и был демобилизован в 1871 году.

В феврале 1871 года участвовал совместно с Роменом Бюссином, Камилем Сен-Сансом и Анри Дюпарком в создании , ставившего своей задачей развитие современной французской музыки и исполнение сочинений живущих композиторов. 

Умер от осложнений, вызванных лихорадкой в 1873 году.

Творчество 
Алексис де Кастильон — автор классической музыки. Издал несколько произведений камерной музыки (фортепианные квинтет, квартет и трио), много фортепианных пьес и романсов, в рукописи оставил фортепианный концерт и симфоническую увертюру «Torquato Tasso», 2 оркестровые сюиты, симфонию, мессу и псалом.

Избранные сочинения 
Пьесы для фортепиано
 Première suite op. 5;
 Cinq pièces dans le style ancien op. 9 (1871);
 Deuxième suite op. 10;
 Six valses humoristiques op. 11;
 Pensées fugitives (Aveu, Première Mazurka, Causerie, Regrets, Deuxième Mazurka, Feu Follet, Bayadère, Extase, Colombine, Appel du Soir, Troisième Mazurka)
Камерная музыка
 Quintette avec piano op. 1 (1864);
 Quatuor à cordes en la mineur op. 3;
 Trio no 1 avec piano op. 4;
 Sonate pour violon et piano op. 6;
 Quatuor avec piano en sol mineur op. 7 (1869);
 Trio no 2 avec piano (sans n° d’op.).
Оркестровая музыка
 Concerto pour piano et orchestre en ré majeur op. 12 (1871);
 Esquisses symphoniques op. 15 (1872);
 Paraphrase du Psaume 84 pour soli, chœurs et orchestre op. 17.

Примечания

Ссылки 
 
 Alexis de Castillon — Gavotte (Esquisses symphoniques) 

Академические музыканты Франции
Композиторы-романтики
Выпускники Парижской консерватории
Выпускники Сен-Сира
Участники Франко-прусской войны
Композиторы Франции XIX века